Casa Figueras (Cassà de la Selva), obra del municipi de Cassà de la Selva (Gironès) 
 Antiga Casa Figueras, establiment a la Rambla de Barcelona 
 Casa Figueras-Bellesguard, habitatge a Barcelona projectat per l'arquitecte modernista Antoni Gaudí, construït entre 1900 i 1909
 Casa Joaquim Figueras o Can Figueras Buach, casal del  al municipi de Pont de Molins (Alt Empordà)
 Casa Vidal Figueras, habitatge del municipi de Figueres (Alt Empordà)